Монтанья () — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Больцано
 Монтанья () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Бартоломео Монтанья (Бартоломео Чінкані) (1450—1523) — італійський живописець.

Див. також 

 Монтаньє
 Монтань